VIA:

 «VIA» — символ, означающий акции класса A американского конгломерата Viacom.
 VIA — латинское название римских дорог, существовавших примерно с V века до н. э. по III век н. э.
 «» — служба общественного транспорта в городе Сан-Антонио, США.
 VIA Technologies — тайваньская компания, производящая электронные схемы, чипсеты, микропроцессоры и другие электронные устройства.
  — абстрактная модель пользовательской части нуль-копировальной сети.
  - сетевой протокол.
 ViaOS - операционная система основанная на ReactOS

См. также 
 ВИА — вокально-инструментальный ансамбль.